

Sigle 
 Paralisi sopranucleare progressiva
 Partido Social Progressista – partito politico brasiliano
 Partido Socialista Popular – partito politico argentino
 Partido Socialista Popular – partito politico cileno
 Partido Socialista Popular – partito politico cubano
 Partido Socialista Popular – partito politico spagnolo
 Partito Socialista Progressivo (الحزب التقدمي الاشترا) – partito politico libanese
 Polícia de Segurança Pública – polizia portoghese
 Post Synaptic Potential – potenziale post sinaptico

Codici 
 PSP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Palm Springs (Stati Uniti d'America)
 psp – codice ISO 639-3 per il linguaggio dei segni filippino

Informatica 
 Paint Shop Pro – editor di grafica bitmap
 Personal Software Process – Processo di valutazione e miglioramento del singolo programmatore
 PlayStation Portable – console portatile prodotta dalla Sony
Payment Service Provider
 Power Saving Protocol